Червоный Лан — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Лан — село в Малинском районе Житомирской области.
 Червоный Лан — до 2016 года название села Некрытое в Коропском районе Черниговской области.